Moka puede referirse a:

 la cafetera moka;
 el café moca;
 la ciudad yemení de Moka;
 la crema de moca; 
 el Distrito de Moka, en la isla de Mauricio; 
 el Moka Banda, Banda de Rock Alternativo; 
 el Opel Mokka, vehículo SUV.